Pea (rabbijnse literatuur), een traktaat in de Thora
 Polsloze elektrische activiteit, een toestand waarbij geen polsslag voelbaar ondanks meetbare hersenactiviteit
 een nummer van de Red Hot Chili Peppers op het album One Hot Minute (zie aldaar)